Никола́й Алекса́ндрович Преображе́нский:
 Преображенский, Николай Александрович (1918—1991) — советский оториноларинголог, академик АМН СССР.
 Преображенский, Николай Александрович (1868—1937) — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей.